Рюта Миякэ (, Миякэ Рью:та) — японский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 
 Истории ужаса (2004)

Сценарист

Примечания

Ссылки